Con pádelbol puede referirse a:
Pádel
Tenis playa, también conocido como "pádelbol de playa" o "pádel playa".
Matkot, también conocido como "pádel playa" o "kadima".
Pádel de pared.
Pádel de cuatro paredes.
Raquetbol, que surgió de pádel de cuatro paredes y se llamaba originalmente "pádel de raquetas".